Rose har flere betydninger:

 Rose, en slægt 
 Rose, en by i Calabrien, Italien
 Axl Rose, (* 1962), forsanger i det amerikanske Hard Rock band Guns N' Roses
 Irwin Rose (1926-2015) – amerikansk biokemiker
 Rose (film) – dansk spillefilm fra 2022 af Niels Arden Oplev